Euclides – cratere lunare
4354 Euclides – asteroide della fascia principale
 Euclides – nome proprio maschile corrispondente all'italiano Euclide